Maslinik

Hrvatski otoci u Jadranu:
 Maslinjak (Ist)
 Maslinjak (Pašman) (Košarica), kod Pašmana
 Maslinjak (Kornat), između Kornat i Rašipa Velog
 Maslinjak (Žut), uz sjevernu obalu Žuta
 Maslinjak (Murter), sjeverno od Murtera
 Maslinjak (Tisno), kod Murtera, između Tisnog i Tribunja
 Maslovnjak Veli (Maslinjak Veli), uz sjevernu obali Lastova
 Maslovnjak Mali (Maslinjak Mali), uz sjevernu obali Lastova